Nederlands honkbalteam (mannen)
 Nederlands honkbalteam (vrouwen)